Kazincbarcika beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kazincbarcika
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kazincbarcika
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kazincbarcika